Guillermo Rodríguez puede referirse a:

 Guillermo Rodríguez Lara (1924-), militar ecuatoriano - dictador de Ecuador (1972-1976);
 Guillermo Daniel Rodríguez (1984-), futbolista (defensa) uruguayo.
 Guillermo Elías Rodríguez Santana (1997-), futbolista (centrocampista) ecuatoriano.